Le nom Dejan Marković peut faire référence à :
 Dejan Marković (né en 1973), un footballeur serbe ;
 Dejan Marković (né en 1975), un footballeur suisse.

Voir aussi